Sainte-Maure-de-Touraine (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Indre-et-Loire
Kanton Sainte-Maure-de-Touraine, een kanton in hetzelfde departement
Sainte-Maure de Touraine (kaas), een Franse kaas uit dezelfde streek

Zie ook 
Sainte-Maure